Hilozoísmo puede referirse a:

el Hilozoísmo, una concepción filosófica de la realidad;
el Hilozoísmo, una corriente de la literatura gallega.